Сражение при Джермантауне () — сражение Филадельфийской кампании войны за независимость США, которое произошло 4 октября 1777 года. Армия Вашингтона атаковала британский лагерь в Джермантауне, но, несмотря на первоначальный успех, была вынуждена отступить.

Разбив Континентальную армию в сражении при Брендивайне 11 сентября и при Паоли 20 сентября, британская армия генерала Хау 26 сентября вступила в Филадельфию. Хау оставил в Филадельфии отряд в 3000 человек под командованием Корнуоллиса, а остальную армию разместил в лагере в Джермантауне. Часть армии он отправил на захват фортов на реке Делавер. Узнав о разделении армии противника, Вашингтон решил атаковать лагерь англичан четырьмя отдельными колоннами. Генерал Салливан должен был атаковать левый фланг противника, а генерал Грин — правый, в то время как ополчение должно было выйти в тыл противнику. Предполагалось застать англичан врасплох и разгромить примерно так же, как в сражении при Трентоне. Британская армия в лагере находилась под командованием Хау (правый фланг) и  (левый фланг).

Примечания

Литература 
 
 McGuire, Thomas J. (2007). The Philadelphia Campaign, Volume II: Germantown and the Roads to Valley Forge. Mechanicsburg, Penn.: Stackpole Books. ISBN 978-0-8117-0206-5.
 Trussell, Jr., John B.B. The Battle of Germantown, Pennsylvania Historical and Museum Commission, 1974.
 Ward, Christopher. The War of the Revolution, Volume 1, The Macmillan Company, 1952.

Ссылки 
 Battle of Germantown Facts & Summary
 Battle of Germantown · George Washington’s Mount Vernon
 Battle of Germantown

Сражения по алфавиту
Сражения Войны за независимость США
Сражения в Пенсильвании
События 4 октября
Сражения 1777 года
1770-е годы в Пенсильвании
Сражения США
Сражения Великобритании